Valmaggia – ovvero Vallemaggia
 Valmaggia – frazione di Varallo